Written In Blood è il terzo album della band hardcore punk statunitense Cheap Sex.
È stato pubblicato nel 2006.

Tracce